pałeczka (mikrobiologia)
 pałeczka (hematologia)
 pałeczka (grzyb)
 pałeczka (litera v cyrylicy)
 pałeczki – sztućce